Polyporogaster är ett släkte av mångfotingar. Polyporogaster ingår i familjen trädgårdsjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trädgårdsjordkrypare
Polyporogaster